Александр Фридман:
 Фридман, Александр Абрамович (1933—2016) — советский и российский экономист, доктор экономических наук.
 Фридман, Александр Александрович (1866—1909) — русский композитор.
 Фридман, Александр Александрович (1888—1925) — русский и советский математик и геофизик, создатель теории расширяющейся Вселенной.
 Фридман, Александр Аркадьевич (род. 1953) — советский и американский физик, специалист в области физики плазмы.
 Фридман, Александр Ефимович (Роднянский, род. 1961) — российский медиа-менеджер и продюсер.
 Фридман, Александр Карлович (1876—1945) — русский офицер, участник Китайского похода, Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн.
 Фридман, Александр Львович (1925—2007) — советский учёный-рыбовод, профессор.